Grand Prix Niemiec 1980 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1980, która odbyła się 10 sierpnia 1980, po raz piąty na torze Hockenheimring.

42. Grand Prix Niemiec, 28. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Alan Jones - 1:45.85
 Najszybsze okrążenie: Alan Jones - 1:48.49
 Na prowadzeniu:
 Jean-Pierre Jabouille 26 okrążeń (1-26)
 Alan Jones 14 okrążeń (27-40)
 Jacques Laffite 5 okrążeń (41-45)

Niemcy
1980
1980 w Niemczech